Christian Herter (1895-1966) - Amerikaanse politicus
 Ernst Herter (1846-1917) - Duitse beeldhouwer
 Konrad Herter (1891-1980) - Duitse zoöloog
 Rudolf Herter - fictieve personage in de roman Siegfried